Лев Смирно́в:
 Смирнов, Лев Васильевич (род. 1938) — геолог, лауреат премии имени И. М. Губкина (2007).
 Смирнов, Лев Николаевич (1911—1986) — советский юрист, Председатель Верховного Суда СССР в 1972—1984 годах, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Лев Никандрович (1928—2001) — советский и российский лингвист, специалист по словакистике.